Aaron Nicolaï Burkart, né le  à Singen (Bade-Wurtemberg), est un pilote automobile allemand de rallyes.

Biographie 
Sa carrière en sport automobile commence en 2001 dans son pays, et en rallyes en 2002 (en championnat d'Europe, au Sud de la Suède).

Il a participé jusqu'à présent à 8 courses comptant pour le championnat européen, de 2002 à 2007, ainsi qu'à quelques courses des championnats finlandais (5 - Arctic, Uusikaupunki, O.K, Neste, Keski Uusimaa), tchèque (3 - Bohème), autrichien (2 - Jänner, Waldviertel), italien (2 - Sanremo, Legend), et polonais (1 - national).

Le WRC l'attire dès 2003, sur Volkswagen Polo GTI en Allemagne, alors qu'il participe aux 7 épreuves du Trophée Fiat Stilo italien ( à San Marino).

Sa meilleure place dans le championnat mondial fut jusqu'à présent , au rallye de Turquie en 2010.

Il est inscrit au J-WRC du championnat mondial de 2006 à 2010, sur Citroën C2 S1600 (2006 - 2008), puis Suzuki Swift S1600 (2009 - 2010).

Son copilote Jörg Bastuck a été tué lors du rallye de Catalogne en 2006 durant un changement de roue, percuté par la Ford Fiesta de Barry Clark.

Palmarès

Titre

Victoires

Victoires en championnat du monde junior des rallyes (J-WRC)

Résultats en championnat du monde des rallyes

Annexes

Notes et références

Liens externes 
  Le site officiel de Aaron Burkart;
  La première victoire d'Aaron Burkart en J-WRC (2009);
 

Pilote de rallye allemand
Naissance en septembre 1982
Naissance à Singen